Il campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile 2008-2009 è stato il ventinovesimo organizzato in Italia.

Regolamento 
Le ventotto squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. Alla fine della stagione regolare, le prime otto dei due gironi si giocano due promozioni tramite i play-off; le squadre classificatesi tra il 10º e il 13º posto si contendono i sei posti validi per la salvezza tramite i play-out; le ultime due retrocedono in Serie B d'Eccellenza.

Stagione regolare

Girone Nord

Classifica 

Legenda:
      Promossa, ma in seguito rinuncia alla Serie A1 2009-2010.
      Ammesse ai play-off promozione.
      Ammesse ai play-out.
      Retrocesse in Serie B d'Eccellenza.
      In seguito cede il titolo.
Note:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.

Risultati

Girone Sud

Classifica 

Legenda:
      Promossa, ma in seguito rinuncia alla Serie A1 2009-2010.
      Ammesse ai play-off promozione.
      Ammesse ai play-out.
      Retrocesse in Serie B d'Eccellenza, ma in seguito riammesse.
  Vincitrice della Coppa Italia di Serie A2 2009
Note:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.

Risultati

Play-off

Girone Nord

Quarti di finale 
Le gare si sono disputate il 18 aprile, gara 2 il 25 e 26 aprile, gara 3 il 29 aprile 2009.

Semifinali 
Le gare si sono disputate il 2 maggio, gara 2 il 7 maggio, gara 3 il 9 maggio 2009.

Finale 
Le gare si sono disputate il 16 maggio, gara 2 il 20 maggio, gara 3 il 23 maggio 2009.

Girone Sud

Quarti di finale 
Le gare si sono disputate, gara 1 il 18 e 19 aprile, gara 2 il 25 e 26 aprile, gara 3 il 29 aprile 2009.

Semifinali 
Le gare si sono disputate il 2 maggio, gara 2 il 6 e 7 maggio, gara 3 il 9 e 10 maggio 2009.

Finale 
Le gare si sono disputate il 16 maggio, gara 2 il 20 maggio 2009.

Play-out

Girone Nord

Semifinali 
Le gare si sono disputate, gara 1 il 18 aprile, gara 2 il 26 aprile 2009.

Finale 
Le gare si sono disputate, gara 1 il 2 maggio, gara 2 il 7 maggio, gara 3 il 10 maggio 2009.

Girone Sud

Semifinali 
Le gare si sono disputate, gara 1 il 18 aprile, gara 2 il 25 aprile, gara 3 il 29 aprile 2009.

Finale 
Le gare si sono disputate, gara 1 il 2 maggio, gara 2 il 6 maggio, gara 3 il 9 maggio 2009.

Verdetti 
 Promossa in serie A1:  Acetum CavezzoFormazione: Simina Mandache, Eleonora Costi, Eszter Knopp, Valeria Zanoli, Masa Goldoni, Federica Comini, Giulia Monica, Ilaria Borra, Anita Lusuardi, Martina Luppi, Chiara Catellani, Anna Denti, Cecilia Malavasi, Sara Acciuffi, Sara Berni, Erika Gozzi. Allenatore: Luigi Piatti.
 Promossa in serie A1:  Castellani PontederaFormazione: Martina Malacarne, Francesca Giusti, Arianna Cignoni, Alessia Raco, Marika Zanardi, Mara Buzzanca, Francesca Martiradonna, Valeria Carnemolla, Claudia Corbani, Silvia Mazzoni, Virginia Rossi, Silvia Martinello, Sara Del Pivo, Lorenza Meoli, Maria Babicka, Claudia Stella, Roberta Sarti, Alice Cencetti, Serena Conti, Claudia Ladana. Allenatore: Claudio Carretti.
 Retrocessa in serie B d'Eccellenza:  Pregis San Bonifacio, TermoCarispe La Spezia e dopo i play-out Cantina Sociale Broni e Calik Alghero.
 Vincitrice Coppa Italia di Serie A2: Castellani Pontedera.

In seguito, Cavezzo e Pontedera hanno rinunciato all'iscrizione in Serie A1, Montichiari ha ceduto il titolo sportivo alla Virtus La Spezia ed Alghero è stata ripescata.

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2009 A2